Taylor kan syfta på:

 Taylor – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Taylor (förnamn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Taylor (auktor) – en auktorsförkortning
 Allison Taylor – en återkommande rollfigur i Simpsons

Geografi

Antarktis 

 Taylor Point,

USA 

 Taylor, Alabama, ort, Houston County, 
 Taylor, Alabama, Montgomery County, ort, 
 Taylor, Arkansas, ort, Columbia County, 
 Taylor, Mississippi, ort, Lafayette County, 
 Taylor, Texas, ort, Williamson County, 
 Taylor, Michigan, ort, Wayne County, 
 Taylor, Nebraska, countyhuvudort, Loup County, 
 Taylor, Pennsylvania, ort, Lackawanna County, 
 Taylor, Wisconsin, ort, Jackson County, 
 Taylor, Arizona, ort, Navajo County, 
 Taylor, North Dakota, ort, Stark County,

Se även 
 Mount Taylor